Fucophycidaeé uma subclasse da classe Phaeophyceae (algas castanhas) que agrupa as ordens mais complexas e evoluídas das algas cromistas. Os membros deste agrupamento apresentam talos com várias formas morfológicas e estruturas bem distintas, caracterizando-se por um crescimento que é predominantemente do tipo intercalar e por um ciclo de vida basicamente heteromórfico, por vezes secundariamente iso- ou sub-isomórfico.

Descrição
As Fucophycidae são as macroalgas mais comuns nos oceanos, especialmente nas águas temperadas e subpolares, ocorrendo em habitat tão diversos como as costas rochosas, em massas flutuantes no mar alto ou formando bosques submarinos nos fundos eufóticos

Ao contrário do que acontece com a maioria dos grupos de algas, as Fucophycidae  compreendem formas verdadeiramente pluricelulares com tecidos diferenciados: nestas algas, à semelhança das plantas que apresentam raiz, caule e folhas, estas algas desenvolveram por evolução convergente estruturas análogas, apresentado rizoides, estipes e lâminas ou filamentos.

Nestas macroalgas, o rizoide serve para as fixar ao substrato, o estipe de algumas formas pode estar provido de um crivo formado por tubos capazes de transportar água e produtos da fotossíntese, e as lâminas pode ser muito longas e largas. Em muitas espécies os talos apresentam vesículas cheias de gás que auxiliam na flutuação ou permitem manter os talos erectos. A fucoxantina é o pigmento que confere a estas algas a coloração acastanhada característica (e que dá o nome à classe a que pertencem).

Podem apresentar tecidos parenquimatoso ou pseudoparenquimatoso. A reprodução é sexual e pode ser de uma geração (monogenética) ou com alternância de gerações (digenética) e os zóides são heterocontes com o flagelo anterior mastigonemado e o posterior liso.

Estas algas apresentem um rápido crescimento apical e alcançam grandes dimensões, com o kelp (a espécie Macrocystis pyrifera) a ultrapassar os 30 m de comprimento, chegando em situações muito favoráveis a medir 60 m.

Filogenia 
Foram establecidas as seguintes relações filogenéticas entre os grupos que integram a subclasse Fucophycidae:

Referências

Ligações externas

AlgaeBase: Subclass: Fucophycidae
Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa : Fucophycidae (Subclass)

Phaeophyceae
Ochrophyta